Wargnies, commune française du département de la  Somme
 Wargnies-le-Grand, commune française du département du Nord
 Wargnies-le-Petit, commune française du département du Nord
 Claude Wargnies (né en 1938), homme politique français